Лабутарі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 17 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 306 осіб у працездатному віці (15-64 років) 240 були активні, 66 — неактивні (показник активності 78,4%, у 1999 році було 71,8%). З 240 активних працювало 212 осіб (111 чоловіків та 101 жінка), безробітних було 28 (11 чоловіків та 17 жінок). Серед 66 неактивних 21 особа була учнем чи студентом, 31 — пенсіонером, 14 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 467,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лабутарі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лабутарі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн